Allende är ett släkte av spindlar. Allende ingår i familjen käkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Käkspindlar